В состав Теофипольского района Хмельницкой области (Украина) входят 2 посёлка городского типа (Базалия и Теофиполь) и 53 села. Ниже приведён список всех сёл района. В таблице указаны сельский совет, которому подчинено село, количество дворов, количество жителей в селе и год основания.

Примечания

См. также 

 Теофипольский район

 
Списки населённых пунктов Украины